FC Thun 1898 er en schweizisk fodboldklub hjemmehørende i Thun. Holdet afvikler deres hjemmebanekampe på Lachen Stadion, som har en tilskuerkapacitet på 10.300.

Holdet spiller i den schweiziske Super League i 2007/08-sæsonen.

Klubben var i 2007 ramt af en større sex-skandale, hvor op til flere førsteholdsspillere har haft sex med en mindreårig kvindelig fan.

Eksterne kilder/henvisninger 

 FC Thun's officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Schweiz
Etableret i 1898